

Personnalités 

 Christopher Rinke (né en 1960), lutteur canadien spécialiste en lutte libre ;
 Klaus Rinke (né en 1939), artiste contemporain allemand ;
 Stefan Rinke (né en 1965), historien allemand.